Harry Potter and the Half-Blood Prince — o livro
 Harry Potter and the Half-Blood Prince (filme) — o filme
 Harry Potter and the Half-Blood Prince (jogo eletrônico) — o jogo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura